Ернесто Родригез има више значења:

 Ернесто Родригез (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ернесто Родригез, Сан Херонимо (Парас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику